Koyama kan som auktorsförkortning betyda:

 Hiroshige Koyama
 Takashi Koyama
 Mitsuo Koyama
 Tetsuo Michael Koyama

Robotskapade auktorsförkortningar